Apałonauka (obwód homelski) – osiedle na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie homelskim, w sielsowiecie Hrabauka
 Apałonauka (przystanek kolejowy) – przystanek kolejowy w miejscowości Szkłów, w rejonie szkłowskim, w obwodzie mohylewskim, na Białorusi